Ghetto ima više značenja:
 Ghetto, Ferrara
 Ghetto, Mantua
 Ghetto, Padova
 Ghetto, Treviso